Каралар — топоним:

Азербайджан 
Каралар — село в Кубатлинском районе.

Армения 

 Каралар — до 1978 г.  название села Аралез в марзе Арарат.

Россия 
Каралар — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма, Ленинский сельсовет.
Каралар — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма, Останинский сельсовет.
Каралар — прежнее название исчезнувшего села Чернушки в Сакском районе Крыма.
Каралар — река в Крыму, на Керченском полуострове

См. также 
 Каралар-Кипчак